Athanor est un terme qui a plusieurs significations :
 Athanor est un terme d'alchimie désignant un type de four ;
 Athanor est un label indépendant français de musique industrielle ;
 Athanor est une revue de philosophie du langage, histoire et politique internationale ;
 Athanor, la terre des mille mondes est un jeu de rôle de Pierre Rosenthal ;
 Le Nouvel Arthanor est une maison d'édition ;
L'Athanor est une œuvre en bois polychrome du sculpteur français Étienne-Martin ;
 Athanor est également le nom du musée et du parc de sculpture de l'artiste abrité dans le château du Bois Orcan (manoir de Boisorcant) ;
 Athanor est un mot déposé comme marque par  en France, notamment par la sarl Athanor depuis le .
Athanor est le nom d'une loge maçonnique des Hauts-de-Seine, compromise dans un projet criminel en 2021, certains de ses membres apparaissant dans l’affaire des barbouzes de la DGSE.

Notes et références